Macalik ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Macalik (1888–1979), österreichisch-rumänischer Künstler
 Győző Simon Macalik (1890–1953), rumänischer römisch-katholischer Bischof